Charaña (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Charaña (plaats), een plaats in deze gemeente
Charana (geslacht), een geslacht van vlinders